US Open 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i perioden 27. august - 9. september 2018 i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Det var den 138. udgave af mesterskabet og den fjerde og sidste grand slam-turnering i 2018. Kvalifikationen i singlerækkerne spilledes samme sted den 21. - 24. august 2018.

Den 22. august 2018, fem dage før hovedturneringens start, kunne arrangørerne officielt indvie det nye Louis Armstrong Stadium med 14.000 siddepladser og et skydetag, så anlægget dermed havde to arenaer med skydetag. Den nye arena blev bl.a. anvendt til dedikerede aftensessioner i turneringens første uge.

I herresinglemesterskabet sejrede Novak Djokovic efter finalesejr på 6-3, 7-6(4), 6-3 over Juan Martín del Potro. Dermed vandt Novak Djokovic titlen for tredje gang, og det var hans 14. grand slam-titel i karrieren, hvorved han nåede op på siden af Pete Sampras på tredjepladsen i statistikken over spillere med flest grand slam-titler i herresingle. Det var endvidere hans anden grand slam-titel i træk, da han et par måneder forinden også havde vundet Wimbledon-mesterskabet

Damesingletitlen gik til Naomi Osaka, som dermed blev den første japanske spiller, der vandt en grand slam-titel i single. I finalen besejrede hun Serena Williams med 6-2, 6-4. Finalen vil imidlertid formentlig blive husket for det kontroversielle andet sæt, hvor Serena Williams i det andet parti blev tildelt en advarsel for coaching. Efter at have tabt femte parti smadrede hun sin ketsjer, hvilket gav en pointstraf, og det gjorde amerikaneren så vred, at hun gik hen til dommerstolen, hvor hun råbte ad og pegede på dommeren. Dramaet fortsatte i forbindelse med sidebyttet ved stillingen 4-3 til Naomi Osaka, hvor Williams fortsatte med at angribe dommeren og bl.a. kaldte ham "en løgner" og "en tyv", hvilket fik Carlos Ramos til at idømme hende en partistraf for mundtlig forulempelse af ham. Amerikaneren protesterede kraftigt over denne kendelse, som hun anså for at være kønsdiskriminerende, nægtede at spille videre, og appellerede kendelsen til turneringens overdommer, der imidlertid ikke ændrede på kendelsen, mens buh-råb fra mange af de 24.000 tilskuere regnede ned over kampens officials. Buh-råbene fortsatte under sejrsceremonien efter kampen, hvilket fik Naomi Osaka til at trække sin solskærm ned over øjnene for at skjule sine tårer. I sin tale som tabende finalist forsøgte Serena Williams at lægge en dæmper på publikums vrede og bad dem om at ære Naomi Osaka for hendes bedrift. Japaneren genvandt fatningen efterhånden som publikum begyndte at hylde hende, men det ændrede ikke på det generelle indtryk af en noget aparte præmieoverrækkelse.

Herredoubletitlen blev vundet af Mike Bryan og Jack Sock, som i finalen vandt med 6-3, 6-1 over Łukasz Kubot og Marcelo Melo. Det var Mike Bryans 18. grand slam-titel i herredouble i karrieren, hvilket ingen andre tidligere havde opnået. Bryan og Sock vandt deres anden grand slam-titel i træk som makkere efter tidligere på året at have sejret i Wimbledon-mesterskabet.

Damedoublemesterskabet blev vundet af Ashleigh Barty og CoCo Vandeweghe, som dermed begge vandt deres første grand slam-titel i deres respektive karrierer, efter at de to spillere tilsammen tidligere havde været i seks grand slam-finaler i damedouble og mixed double uden at smage sejrens sødme. I finalen vandt den australsk-amerikanske duo over Australian Open-mestrene Tímea Babos og Kristina Mladenovic, der var seedet som nr. 2, med 3-6, 7-6(2), 7-6(6).

I mixed double-mesterskabet triumferede Bethanie Mattek-Sands og Jamie Murray, som i finalen besejrede Alicja Rosolska og Nikola Mektić med 2-6, 6-3, [11-9]. Dermed forsvarede Jamie Murray det mesterskab, han året før havde vundet sammen med Martina Hingis, og han blev dermed den første spiller til at forsvare et US Open-mesterskab i mixed double, siden Bob Bryan udførte den bedrift i 2004.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 2018 androg $ 53.000.000, hvilket var en stigning på godt 5 % i forhold til året før. Den samlede præmiesum i mesterskabsrækkerne androg $ 50.565.840, og præmierne var fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i rækkerne for kørestolstennis androg $ ?. Derudover var der afsat $ ? til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

 
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018